O Pequeno Lord é o nome traduzido para o português da obra infanto-juvenil da escritora anglo-americana Frances Hodgson Burnett.

 O Pequeno Lord - livro publicado em 1886.
 O Pequeno Lord - telenovela brasileira exibida na TV Tupi de junho a julho de 1967.

Filmes (com título original Little Lord Fauntleroy)

Little Lord Fauntleroy (1914) filme de 1914, .
Little Lord Fauntleroy (1921) filme de 1921, estrelado por Mary Pickford.
Little Lord Fauntleroy (1936) filme de 1936, elenco Freddie Bartholomew, Dolores Costello, Charles Aubrey Smith e Mickey Rooney.

Desambiguação